|-
| 140101 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140102 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140103 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140104 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140105 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140106 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140107 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140108 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140109 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140110 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140111 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140112 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140113 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140114 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140115 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140116 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140117 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140118 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140119 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140120 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140121 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140122 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140123 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140124 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140125 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140126 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140127 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140128 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140129 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140130 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140131 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140132 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140133 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140134 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140135 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140136 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140137 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140138 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140139 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140140 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140141 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140142 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140143 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140144 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140145 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140146 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140147 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140148 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140149 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140150 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140151 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140152 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140153 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140154 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140155 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140156 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140157 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140158 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140159 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140160 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140161 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140162 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140163 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140164 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140165 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140166 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140167 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140168 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140169 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140170 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140171 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140172 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140173 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140174 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140175 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140176 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140177 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140178 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140179 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140180 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140181 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140182 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140183 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140184 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140185 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140186 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140187 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140188 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140189 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140190 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140191 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140192 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140193 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140194 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140195 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140196 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140197 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140198 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140199 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140200 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-|}

0